Keikogi - Vestimenta japonesa para prática de lutas
.gi - Código de Gibraltar
(GI) - Único álbum da estúdio da banda punk The Germs

Desambiguações de siglas